20. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 20. Gebirgs-Armee
 20. Armee (Rote Armee)
 20. Gardearmee (Sowjetunion)
 20. Armee (Japanisches Kaiserreich)